Branko Ivanković (nogometni trener) (* 1954.), hrvatski nogometni trener
 Branko Ivanković (skladatelj) (* 1968.), hrvatski skladatelj, dirigent i glazbeni producent
 Branko Ivanković Radaković, glazbenik iz Subotice i jedan od utemeljitelja Festivala bunjevački’ pisama